В данной статье рассматривается отношение различных религий к гомосексуальности.

Гомосексуальные отношения рассматриваются в качестве греха в традиционных конфессиях иудаизма, христианства и ислама. Во второй половине XIX века, параллельно изменениям общественного сознания, начал протекать либеральный пересмотр отношения к гомосексуальности среди иудеев и христиан. В настоящее время некоторая часть христианских церквей и направлений в иудаизме отказались от традиционного взгляда на гомосексуальность. В классическом буддизме гомосексуальность определяется как неправильное сексуальное поведение.

Точка зрения по конфессиям

Христианство 

На протяжении практически всей христианской истории гомосексуальные отношения рассматривались в христианстве как грех, а его причина (как вообще причина любого греха) объяснялась повреждением человеческой природы и её склонностью ко греху после грехопадения. Такой взгляд на гомосексуальные отношения содержится в официальной позиции Католической Церкви, Православных поместных и Древневосточных Церквей и большинства Протестантских Церквей. В православии и особенно католичестве присутствуют богословы, которые оспаривают официальное церковное осуждение гомосексуальных отношений.

В настоящее время среди протестантских конфессий нет былого единства во взглядах на вопросы гомосексуального поведения и гомосексуальных наклонностей. Большинство Протестантских Церквей, в том числе Церковь адвентистов седьмого дня, большинство Баптистских, Методистских, и Пятидесятнических церквей) придерживаются традиционной для христианства взгляда на гомосексуальное поведения как одно из проявлений греховности человеческой природы. Некоторые протестантские религиозные организации в Западной Европе, Северной Америке и Океании заявили о непризнании гомосексуального поведения греховным.

Религиозными объединениями, которые не признают гомосексуальные отношения греховными, являются: Церковь Швеции, Церковь Дании, Церковь Исландии, Протестантская церковь Нидерландов, Евангелическая церковь Германии, Объединённая церковь Канады, Епископальная церковь США, Евангелическая лютеранская церковь в Америке, Объединенная Церковь Христа, Метропольная общинная церковь, большинство старокатолических и лютеранских церквей и либеральные квакеры. Существуют также такие отдельные церкви среди баптистов, пятидесятников и в других конфессиях.

Ислам 

Гомосексуальность в исламе, согласно соборному мнению богословов, является запретной. Основанием для подобного решения служит кораническая притча о народе Лута (Содом и Гоморра), который прогневал Аллаха за то, что они использовали в страсти мужчин вместо женщин (). Вместе с тем, в исламе отсутствует целостная концепция гомосексуальности, включающая в себя не только мужеложество, но и платонические отношения. Гомосексуальность обычно рассматривается в виде отдельных её проявлений. Так, в суннитском в исламе анальный секс является безусловно запрещённым вне зависимости от того, какого пола партнёры им занимаются.

Некоторые последователи либеральных движений в исламе выступают за пересмотр традиционных представлений и отстаивают современное прочтение Корана, включая отношение к гомосексуальности. Они считают, что гомосексуальность не должна рассматриваться в качестве греха, выступают против юридического преследования гомосексуалов, а также за их дестигматизацию в исламской хамартиологии и в обществе в целом. Согласно их представлениям, возможно быть истинными мусульманами и в то же время оставаться геями или лесбиянками.

Иудаизм 

Тема гомосексуальности в иудаизме восходит к библейской книге Левит, которая грозит смертной казнью мужчине, который «возляжет с мужчиною как с женщиною». Сама тяжесть предлагаемого Торой наказания может отражать серьёзность, с которой однополые сношения воспринимались в библейские времена. Законоучители Талмуда постановили, что с разрушением Храма (в 70 году н. э.) Синедрион утратил право приговаривать к смертной казни.

Исторически преобладающей точкой зрения среди приверженцев иудаизма было восприятие гомосексуальных контактов как греховных. Традиционно текст Торы толковался, как запрет на любую гомосексуальную половую активность. Однако эта точка зрения в последнее время стала подвергаться сомнению во многих «модернизированных» течениях иудаизма (например, реформистский иудаизм, реконструктивистский иудаизм и консервативный иудаизм, хотя в последнем случае не разрешается анальный секс).

Индуизм 

Индуистские законы  выступают против гомосексуализма. Некоторые дхармашастры содержат весьма жёсткие  наказания за мужеложство: изгнание из касты (например, «Законы Ману»).

В 2009 году, после декриминализации гомосексуальных отношений в Индии,   выступил с заявлением, что «индуизм не осуждает гомосексуальность».

Буддизм 

В классических положениях буддизма гомосексуальность определяется как неправильное сексуальное поведение.

Далай-лама Тендзин Гьяцо, неоднократно касавшийся этого вопроса в своих книгах и интервью, полностью поддерживает традиционную оценку гомосексуального секса, придерживаясь того взгляда, согласно которым любые типы сексуального соития, отличные от естественного порядка «пенис-вагина», будь то анальный, оральный секс или же мастурбация, ведут к неблагим последствиям: «Даже если вы делаете это с собственной женой, через её рот или любое другое отверстие, это — неблагое сексуальное поведение. Использовать при этом собственную руку — тоже будет неверным сексуальным поведением».

Гомосексуальные отношения исторически были присущи буддийским культурам Японии и Китая (о чём свидетельствуют, в частности, христианские миссионеры). Современные буддийские учителя, как правило, призывают к терпимости и толерантности в отношении гомосексуалов. Ряд учителей поддерживает допустимость однополых отношений для мирян-гомосексуалов.

Известный американский буддолог Александр Берзин считает, что древние тексты тибетского буддизма, которые осуждают гомосексуальные отношения, написаны с точки зрения гетеросексуалов и применять их к гомосексуалам (для которых однополые акты являются единственной формой сексуальной активности), неправильно. Он также ссылается на мнение Далай-ламы XIV, который поднимает вопрос пересмотра таких текстов с учётом современных знаний.

Региональные различия 
Отношение к гомосексуальности среди верующих в разных странах может быть очень разным. Наиболее интенсивные социологические исследования в этой области проводятся в США, где последние годы происходят бурные дискуссии по поводу отношения к гомосексуальности и, в частности, по поводу возможности или недопустимости однополых браков.

Рядом представлены результаты исследования мнений представителей различных религиозных конфессий США в 2007 году. Исследование проводилось Исследовательским центром Pew Research Center. Участникам опроса задавался вопрос: «Какое утверждение лучше всего соответствует вашей личной точке зрения?»

 «Да» — Образ жизни гомосексуалов должен быть принят обществом.
 «Нет» — Образ жизни гомосексуалов обескураживает (его следует избегать).
 Другое — Ни то, ни другое / Оба вместе / Спонтанные ответы вне предложенных вариантов.
 Н. О. — Нет ответа / «Не знаю».
 Доля — Доля населения религиозной традиции (нет в вышеуказанном источнике, источник: www.america.gov)

См. также 
 Отношение общества к гомосексуальности
 Христианство и права ЛГБТ
 Анти-ЛГБТ+ риторика

Примечания 

Сексуальные предписания в религии
Гомосексуальность
Гомосексуальность
Религиозная этика